Василий Яковлевич Кулёв ( в деревне Сенцово, Костромского района, Костромской области — , Тула) — начальник Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища и Тульского высшего артиллерийского инженерного орденов Ленина и Октябрьской Революции училища имени Тульского пролетариата, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 11 августа 1921 года в деревне Сенцово Костромского района Костромской области в многодетной крестьянской семье. Отец Яков Тимофеевич — крестьянин. После переезда семьи в Кострому в 1929 году работал на предприятиях города. Мать Феодосия Игнатьевна — домохозяйка.
С 1929 по 1939 гг. Василий Кулёв учился в городской средней школе № 25. В детские и юношеские годы занимался рисованием и посещал аэроклуб. Совершил несколько самостоятельных полётов. После окончания школы в 1939 году поступил на первый курс Ленинградской Академии художеств. Однако в этом же году был призван в РККА. Прослужив месяц рядовым красноармейцем, по комсомольскому призыву был направлен на учёбу во 2-е Ленинградское Краснознамённое артиллерийское училище, которое окончил 25 мая 1941 года. По распределению был направлен в СКВО в Краснознамённый гаубичный артиллерийский полк РВГК, расквартированный в станице Усть-Лабинская Краснодарского края, командиром взвода разведки батареи управления. Вскоре полк был передислоцирован в район города Брест к самой границе СССР.

Там лейтенант Кулёв встретил Великую Отечественную войну. Как и для многих советских офицеров, эта страница в его биографии была самой яркой и выдающейся.
В течение трёх суток полк поддерживал пограничников до того момента, пока немцы не обошли и не окружили советские войска. Пришлось прорываться на восток. Всё же им удалось выйти из окружения в районе Орши. Полк был передан 20-й армии, которая вела тяжёлые бои под Вязьмой. Здесь последовало второе окружение. И вновь Кулёву пришлось вырываться из него, ведя упорные бои в тылу противника в составе группы прорыва. После этого прорыва Василий Кулёв был направлен в один из полков легендарной 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. Временно лейтенант Кулёв командовал стрелковой ротой, но уже через несколько недель командовал артиллерийской батареей в бою у станции Кубинка. Батарея подбила пять фашистских танков. В декабре 1941 года В. Я. Кулёв был направлен на Калининский фронт в 421-й армейский артиллерийский полк на должность командира батареи. В полку он пробыл по июнь 1942 года включительно. И в нём же был переведён на должность помощника начальника штаба полка. В этот период участвовал в сражениях за Пено, Андреаполь, Торопец, Велиж. За эти бои в октябре 1942 года старший лейтенант В. Я. Кулёв был награждён медалью «За боевые заслуги». Представляя капитана В. Я. Кулёва к награде, начальник разведотделения управления начальника артиллерии 4-й ударной армии так описывает его подвиг:

…6 марта 1942 г. в р-не ВЕЛИЖ огнём батареи, которой командовал т. Кулёв отбита атака противника численностью до двух рот с 4 танками. Уничтожено до 80 солдат и офицеров противника. С 27 апреля по 3 мая в период наступления на ВЕЛИЖ организовал и сам лично руководил — вёл стрельбу прямой наводкой, в результате уничтожен один танк и разгромлено до 15 огневых точек противника…

С июня 1942 по май 1945 года он находился на штабных и разведывательных службах в артиллерии на различных должностях при штабе армии и фронта, последовательно: 
— помощник начальника разведывательного отдела управления командующего артиллерией 4-й ударной армии (июнь 1942 — август 1943 года); 
— помощник начальника разведывательного отдела управления командующего артиллерией Калининского (после переименования — 1-го Прибалтийского) фронта; 
— старший помощник начальника разведывательного отдела управления командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта; 
— заместитель начальника разведывательного отдела управления командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта. 
Войну закончил в Кёнигсберге. При проведении штурма города проводил артиллерийскую разведку при подготовке артиллерийской атаки. За образцовое выполнение заданий по артиллерийской разведке в Кёнигсбергской операции майор В. Я. Кулёв был награждён орденом Красная Звезда.

После окончания Великой Отечественной войны В. Я. Кулёв проходил службу в штабе Прибалтийского военного округа на должностях, последовательно: 
— старший помощник начальника отделения боевой подготовки наземной артиллерии 2-го отдела Управления командующего артиллерией (май 1945 — январь 1946 года); 
— начальник того же отделения (январь 1946 — июль 1947 года); 
— старший офицер отдела боевой подготовки ПВО (июль 1947 — сентябрь 1949 года).
В октябре 1949 года В. Я. Кулёв поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе, которую с отличием окончил в 1952 году. По её окончании был назначен преподавателем цикла тактики высших офицерских артиллерийских курсов, а затем старшим преподавателем цикла тактики Центральных артиллерийских курсов усовершенствования офицерского состава. На этой должности прослужил до февраля 1958 года. В указанную дату был назначен командиром артиллерийского полка Центральных артиллерийских офицерских курсов. С 1960 по 1962 годы он был начальником учебного центра по подготовке младших командиров для частей тактических ракет. С 1962 по 1963 годы учился на Высших академических курсах при Военной артиллерийской академии, по окончании которых был назначен командиром 186-й учебной ракетной бригады. С ноября 1964 по декабрь 1965 года — начальник Томского ордена Красной Звезды ракетного училища. В 1965 году избирался депутатом Томского областного совета депутатов трудящихся. Однако, сказались последствия полученной на фронте контузии, и В. Я. Кулёв был направлен для лечения в нейрохирургическое отделение Ленинградской военно-медицинской академии. После излечения он был направлен в Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище в 1966 г., где проходил службу начальником факультета и заместителем начальника училища. Своим трудолюбием, простотой души, честностью и отзывчивостью, постоянной заботой о нуждах личного состава Василий Яковлевич завоевал авторитет и уважение среди подчинённых. Там же он был награждён вторым орденом Красного Знамени. Избирался депутатом Пензенского городского совета депутатов трудящихся.

В июле 1969 года полковнику В. Я. Кулёву Директивой главнокомандующего Сухопутными войсками было предложено сформировать высшее артиллерийское командное училище в городе Хмельницкий на Западной Украине. С этой труднейшей задачей он справился безукоризненно. В кратчайшие сроки были приведены в порядок имеющиеся на территории бывшей 31-й танковой дивизии учебные и жилые корпуса, а также хозяйственные постройки и ангары для боевой техники. Училище было укомплектовано командным и преподавательским составом. Уже в 1970 году училище осуществило набор курсантов-первокурсников, а также укомплектовало 2-й курс за счёт курсантов, прибывших из других артиллерийских училищ страны. Чуть позже под личным руководством В. Я. Кулёва был построен новый шестиэтажный учебный корпус, один из лучших в системе высшего военного образования в СССР. Для семей офицеров, рабочих и служащих училища было построено два восьмидесятиквартирных дома. Проведены тактические учения с боевыми стрельбами. В 1973 году Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище осуществило первый выпуск офицеров. В эти годы В. Я. Кулёву было присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии.

1 августа 1974 года Тульское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище имени Тульского пролетариата было преобразовано в высшее инженерное училище (ТВАИУ) со сроком обучения курсантов 5 лет по различным инженерным специальностям:

«И первым начальником ТВАИУ был назначен генерал-майор Василий Яковлевич Кулёв, обладавший к тому времени огромным педагогическим и управленческим опытом работы в военно-учебных заведениях, высоким уровнем компетентности и профессионализма в вопросах организации учебно-воспитательного процесса.»

С именем В. Я. Кулёва выпускники, ветераны училища, жители города Тулы неразрывно связывают превращение ТВАИУ в один из лучших военных инженерных вузов страны. Его 14-летняя деятельность на посту начальника ТВАИУ (1974—1988) отмечена несколькими государственными и ведомственными наградами:
 три ордена:
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени — «за достигнутые успехи в работе по руководству училищем» в 1975 г.,
 орден Красной Звезды — «за большой вклад, вложенный в подготовку высококвалифицированных кадров для Сухопутных войск» в 1982 г. и
 орден Отечественной войны I степени в 1985 г.
 В 1975 году В. Я. Кулёв «за достигнутые успехи в области высшего образования» был награждён Министром высшего образования СССР знаком «За отличные успехи в работе».
 В 1976 г. решением Высшей аттестационной комиссии СССР ему было присвоено учёное звание доцент.
 В 1977 г. ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
Но, самым достойным и ценным признанием заслуг лично В. Я. Кулёва и всего коллектива училища было награждение Тульского высшего артиллерийского инженерного училища орденом Октябрьской Революции в 1979 году.
Неоднократно избирался депутатом Тульского городского совета депутатов трудящихся (1975, 1980, 1982 гг.). Был членом Тульского областного комитета КПСС.
В 1996 г. за выдающиеся заслуги в исполнении воинского долга, служении Отечеству, воспитании молодого поколения г. Тулы, огромный вклад в военно-патриотическую работу и активную общественную деятельность В. Я. Кулёву было присвоено звание Почётного гражданина города-героя Тулы.
В январе 1988 года генерал-лейтенант В. Я. Кулёв был уволен из рядов Вооружённых Сил. После увольнения работал 12 лет в ТВАИУ на кафедре тактики и боевого обеспечения войск в должности доцента, ведя дисциплину «Военная история». И остался верен своему увлечению, которое он с детства полюбил на всю жизнь — изобразительное искусство. В основном писал пейзажи. В Музее Боевой Славы Тульского артиллерийского инженерного института хранилось несколько его полотен.
Скончался в 1 августа 2001 года в Туле. Похоронен на Смоленском кладбище Тулы.

Награды  
Награды СССР:
Два ордена Красного Знамени — 1944 г. , 1968 г.
Орден Отечественной войны I степени — 1985 г. 
Орден Отечественной войны II степени — 1944 г. 
Три ордена Красной Звезды — 1945 г. , 1956 г., 1982 г.
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени — 1975 г.
Медали:
две медали «За боевые заслуги»
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За взятие Кёнигсберга»
Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» 
Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
Медаль «За безупречную службу» I степени
Нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
Нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», 1975 г.
Присвоение воинского звания генерал-лейтенант на одну ступень выше занимаемой должности по штату, 1977 г.
Присвоено звание почётного члена Всеармейского военно-охотничьего общества СССР, 1983 г.
Почётный гражданин города-героя Тулы, 1996 г.
Иностранные награды:
Орден «Крест Грюнвальда» III степени (Польская Народная Республика)
Медаль «Братство по оружию» (Польская Народная Республика)
Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монгольская Народная Республика)
Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Народная Республика Болгария)
Медаль «30 лет Болгарской народной армии» (Народная Республика Болгария)

Вклад 

 Принял участие в подготовке более 16 тысяч офицеров за почти 20-летний срок службы в военных учебных заведениях.
 Опубликовано в периодической печати более 30 статей.
 Автор учебных пособий:
 1959 — «Обучение артиллерийских подразделений действиям ночью»;
 1960 — «Учебник сержанта тактических ракет»;
 а также, многочисленных методических разработок; в том числе
 принимал участие в разработке наставлений по боевому применению ракетной техники

Семья 
 Жена: Галина Ивановна Кулёва (в девичестве — Сладкевич) (1924—2014);
 две дочери, Людмила Васильевна Клоцова и Елена Васильевна Скорупская, Заслуженный художник Украины.
 сын, Кулёв Александр Васильевич.

Литература 
Личное дело генерал-лейтенанта В. Я. Кулёва
П. О. Любашевский, Е. Ф. Белов. 60 лет, отданных армии. Биографический очерк. — Тула: Гриф и К0, 2004. ISBN 5-8125-0452-0
Тульский артиллерийский инженерный институт. Исторический очерк. — Тула, «Левша», 2004. ISBN 5-86269-215-0

Примечания

Ссылки 
Тульская областная универсальная научная библиотека
Сайт ТАИИ
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Похороненные на Смоленском кладбище (Тула)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны